Hincks est un patronyme anglais pouvant désigner:

Patronymes 
  (1889-1964), juge américain du Connecticut
  (1894-1963), homme politique australien d'Australie-Méridionale
 Edward Hincks (1792-1866), pasteur, égyptologue et assyriologue irlandais
  (1830-1894), officier américain durant la guerre de Sécession
 Francis Hincks (1807-1885), homme politique canadien et gouverneur colonial britannique
 
  (1906-1961), entomologue et curateur de musée britannique

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais